Jagiellonia Białystok w sezonie 2021/2022 przystąpiła do rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy oraz Pucharu Polski (od 1/32). Klub rozgrywa swoje mecze na Stadionie Miejskim w Białymstoku o pojemności 22.386 miejsc. Sektor gości wynosi 1027 miejsc, wraz ze strefami buforowymi około 2200 miejsc.

I poziom rozgrywkowy 
Od sezonu 2021/22 ekstraklasa została poszerzona do 18 zespołów. Głównym sponsorem Jagiellonii w sezonie jest firma bukmacherska STS. W roli beniaminka wystąpiły drużyny Radomiaka Radom awans z 1 m-ca, Bruk-Bet Termalica Nieciecza awans z 2 m-ca oraz awans po barażach Górnik Łęczna. Jagiellonia zakończyła rozgrywki na 12 miejscu.

Przed rozpoczęciem sezonu władze klubu ponownie zatrudniły na stanowisku pierwszego szkoleniowca Ireneusza Mamrota. Z powodu braku satysfakcjonujących wyników klub zwolnił Mamrota i z dniem 31.12.2021 nowym trenerem Jagiellonii Białystok został Piotr Nowak. Szkoleniowiec podpisał umowę obowiązującą do 30 czerwca 2023 roku.

W związku z ubieganiem się Cezarego Kuleszy o stanowisko prezesa PZPN-u zrezygnował on z funkcji prezesa klubu, na jego miejsce zarząd klubu dnia 15 lipca 2021 r. wybrał Agnieszkę Syczewską. Z dniem 1 lutego 2022 funkcję Prezesa Zarządu objął Wojciech Pertkiewicz.
Zmiany w zarządzie i sztabie szkoleniowym: nowym dyrektorem ds. marketingu został Adrian Molski-Strzałkowski, nowym dyrektorem sportowym Jagiellonii Białystok został Łukasz Masłowski. Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Spółki Jagiellonia Białystok S.S.A. podjęto decyzje o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki oraz powołano na członka rady nadzorczej Pana Roberta Skrzypkowskiego. Drużynę opuścił dotychczasowy trener przygotowania motorycznego Dawid Musiał i asystent trenera Adrian Siemieniec. Piotr Grzybko będzie pełnił funkcję trenera bramkarzy akademii. Do sztabu szkoleniowego dołączyli asystent trenera – Marek Wasiluk, trener bramkarzy – Andrzej Olszewski oraz trener przygotowania fizycznego Michał Adamczewski.

Tabela

Mecze 

 W kolumnie „L.p.” obok numeru meczu rozgrywanego w danym sezonie podana jest w nawiasie (1) liczba meczów rozgrywanych w ekstraklasie (najwyższej klasie rozgrywkowej) lub innych rozgrywkach piłkarskich.

Frekwencja
Średnia frekwencja na meczach rozgrywanych na stadionie Miejskim w Białymstoku w meczach ekstraklasy wyniosła 6213.

Transfery, kontrakty 
 Od sezonu 2019/2020 każda drużyna ma obowiązek wystawiania w składzie co najmniej jednego młodzieżowca, którego wiek w rozgrywkach ekstraklasy wynosi do 22 lat. Zniesiono także limit obcokrajowców spoza UE Przepis funkcjonował już w 1 i 2 lidze, gdzie maksymalny wiek młodzieżowca wynosi 21 lat.

Mecze sparingowe

Zobacz też

Przypisy

Uwagi

Źródła 
 Oficjalna strona klubu
 Portal 90minut.pl

Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
2021 w polskim sporcie
2022 w polskim sporcie